Klyvning kan syfta på:
 Klyvning (fastighetsbildning) – en samägd fastighet delas upp
 Klyvning (psykisk försvarsmekanism) – en psykisk försvarsmekanism av fundamental betydelse
 Spjälkning (kemi) – en process där ett ämnes beståndsdelar delas upp inom kemi